Tomoya Inukai (Suruga-ku, Shizuoka, 12 de maio de 1993) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Tomoya Inukai começou a carreira no Shimizu S-Pulse. 

Naturais de Shizuoka
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers